En Pologne, Kluczewo peut désigner :

 Kluczewo, un village de la powiat de Szamotuły dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kluczewo, un village de la powiat de Wolsztyn dans la voïvodie de Grande-Pologne,
 Kluczewo, un village dans la voïvodie de Mazovie,
 Kluczewo, un village dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale.